Сессак, Сесса́к (фр. Saissac) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од.
 Сессак (Жиронда), Сесса́к (фр. Cessac) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. * Лоранс Моден-Сессак (фр. Laurence Modaine-Cessac; 28 грудня 1964(1964-12-28), Дуе) — французька фехтувальниця на рапірах, бронзова призерка Олімпійських ігор.